Лучане — западнославянское племя, которое жило у реки Огрже в Чешском бассейне. Вероятно, название происходит от слова луг. Они являлись частью группы чешских племён наравне с пшованами, зличанами, литомеричами, дулебами, седличанами, дечанами, лемузами. Они проиграли племени чехов в борьбе за господство среди племён Чехии и были поглощены чехами. Известным правителем лучан был Властислав.

Литература 
 Třeštík, Dušan. Počátky Přemyslovců. Praha : NLN, 2008.
 Kosmas Pražský. Kosmova kronika česká. Praha : Paseka, 2005. S. 33-40.
 František, Palacký. Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Díl první: Od prvověkosti až do roku 1253. Praha : MF, 1936. Dostupné online. Kapitola kn. II., čl. 2 (6. část).
 Karbusický, Vladimír. Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury.. Praha : MF, 1995. S. 123—132. Usuzuje tak na základě struktury Kosmova popsání pověsti i podle rozboru motivů v textu, které opakují vzory, obvyklé v hrdinské epice. Nejbližším vzorem této písně byl franský epos Píseň o smrti Ermanarichově.
 Jirásek, Alois. Staré pověsti české. Ilustrace Mikoláš Aleš. Praha : Cesty, 1999. Dostupné online. — kapitoly Lucká válka, s. 54-65.

Чешские племена